

Patronymie

 Armand Baschet (1829-1886) est un journaliste, archiviste, historien et érudit blésois.
 Bernard Baschet (1917-2015) est un facteur d'instruments de musique, co-inventeur du cristal Baschet, avec François Baschet.
 Florence Baschet (1955- ) est une compositrice française de musique contemporaine.
 Jérôme Baschet (1960- ) est un historien français.
 Ludovic Baschet (1834-1909) est un éditeur d'art français, fondateur d'une lignée de patrons de presse.
 Marcel Baschet (1862-1941) est un peintre portraitiste français, fils de Ludovic Baschet.
 René Baschet (1860-1949), directeur de L’Illustration de 1904 à 1944, fils de Ludovic Baschet.

Divers
 Le cristal Baschet est un instrument de musique contemporain mis au point en 1952 par les frères Bernard et François Baschet.